Цяоси́ () — район городского подчинения городского округа Чжанцзякоу провинции Хэбэй (КНР).

История 
Именно здесь находился старый город Чжанцзякоу.

Район Цяоси был образован в 1955 году. В 1961 году он был расформирован, а его территория была разделена на три района, но в 1963 году район был воссоздан.

Административное деление 
Район Цяоси делится на 7 уличных комитетов и 2 посёлка.

Ссылки 
 

Районы Чжанцзякоу